Гуарино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуарино да Верона (1370 или 1374—1460) — итальянский поэт, переводчик, гуманист.
 Гуарино, Джузеппе (1827—1897) — итальянский кардинал.
 Гуарино, Пьеро (1919—1991) — итальянский дирижёр, пианист и музыкальный педагог.